Beaton kan syfta på:

Personer
 Cecil Beaton (1904‒1980), en brittisk fotograf
 David Beaton (1494‒1546), en skotsk romersk-katolsk biskop

 Janet Beaton (1519‒1569), en skotsk aristokrat
 Kate Beaton (1983‒), en kanadensisk serieskapare
 Mary Beaton (1543‒1598), en skotsk hovdam

Se även
 Beaton Island ‒ flera
 Beaton Lake ‒ flera